Free steht für:
 Free (Buch)
 Free!, eine Anime-Fernsehserie
 Free, eine Marke des französischen Internetdienst- und Mobilfunkanbieters Iliad
 Nike Free, Sneaker der Marke Nike
 Voyah Free, SUV der Marke Voyah
 free, ein Kommando für Unix und Linux zur Anzeige des aktuellen Speichergebrauchs.

Musik:
 Free (Band), eine britische Rockband
 Free (Album), ein Album der belgischen Sängerin Kate Ryan
 Free (Concrete-Blonde-Album), ein Album der US-amerikanischen Rockband Concrete Blonde 
Free (Natalia-Kills-Lied)

Personen:
 Alfred Free (1913–2000), US-amerikanischer Chemiker
 Ana Free (* 1987), portugiesische Sängerin
 Arthur M. Free (1879–1953), US-amerikanischer Politiker
 Duncan Free (* 1973), australischer Ruderer
 Gavin Free (* 1988), britischer Schauspieler, Synchronsprecher, Filmemacher und Webvideoproduzent
 Helen Free (1923–2021), US-amerikanische Chemikerin
 Joseph P. Free (1911–1974), US-amerikanischer biblischer Archäologe
 Nell Tiger Free (* 1999), britische Schauspielerin
 Rollie Free (1900–1984), US-amerikanischer Motorrad-Rennfahrer
 Ronnie Free (* 1936), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Travon Free (1985/1986), US-amerikanischer Comedian, Schauspieler und Drehbuchautor
 World B. Free (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler

f.re.e steht als Abkürzung für:
 Freizeit, Reisen, Erholung, eine Messe in München, siehe F.re.e - Die Reise- und Freizeitmesse

Siehe auch:
 Fré
 FRI
 Frie
 Fry
 Vree